I Porcellaga furono una nobile famiglia bresciana, presente sia nella città di Brescia che nella provincia.

Storia 
La famiglia Porcellaga fu sin dal Medioevo feudataria del comune di Roncadelle, concessione affidata dal monastero di Santa Giulia in Brescia.

Furono insigniti del titolo di conte per antica concessione pontificia.

Nel 1512 si distensero tra le altre famiglie bresciane per l'eroica difesa della città di Brescia durante l'assedio francese di Gaston de Foix-Nemours.

Stemma di famiglia 

Lo stemma della famiglia Porcellaga è formato da: una pianta di portulaca sradicata di verde su oro (a foglie carnose e a 3 o più lobi molto irregolare e complicata).

Personaggi illustri 
 Pecino Porcellaga, (XIV sec.)
 Galeazzo Porcellaga (XV sec.) prese parte alle trattative per il passaggio della città di Brescia sotto il dominio Veneto.
 Lorenzo e Luigi Porcellaga, (- 1512) patrioti bresciani difesero la città durante l'assedio francese.

Albero genealogico

Dimore 
 Palazzo Porcellaga a Rovato (XVI sec.).
 Castello di Roncadelle

Monumenti 
Ai fratelli Lorenzo e Luigi Porcellaga è dedicata la fontana della Crocera, realizzata nel 1854 dall'architetto Rodolfo Vantini.

Toponimi 
 Via fratelli Porcellaga, Brescia
 Via fratelli Porcellaga, Verolavecchia
 Via fratelli Porcellaga, Ghedi

Note

Altri progetti 

Famiglie bresciane